Немецкие подводные лодки
U-44 (1915)
U-44 (1939)